Résultats détaillés de l’édition 1986 du tournoi de tennis professionnel US Open de tennis qui est disputée du 25 août au .

Faits marquants 
Le Tchécoslovaque Ivan Lendl conserve son titre à New York en battant largement en finale son compatriote Miloslav Mečíř . Mečíř échoue tout près du but après de superbes victoires sur Mats Wilander (Numéro 2), Joakim Nyström (Numéro 7) et Boris Becker (Numéro 3). Le tournoi est marqué par les défaites prématurées des deux grands champions américains Jimmy Connors (dès le troisième tour face à Todd Witsken) et John McEnroe (dès le premier tour face à Paul Annacone). Pour la première fois depuis 1974, Connors n'est pas présent en demi finale à New York.

Dans le tournoi féminin, Martina Navrátilová retrouve sa couronne après bien des frayeurs en demi finale face à la nouvelle numéro trois mondiale Steffi Graf qui obtient trois balles de match dans la dernière manche, sans succès. Navrátilová s'impose également en double dames mais échoue en finale du mixte (Elle parviendra cependant à gagner les trois compétitions l'année suivante). Alors que la tenante du titre Hana Mandlíková disparaît sans gloire en huitièmes de finale face à sa partenaire de double Wendy Turnbull, la numéro deux mondiale Chris Evert connaît la même désillusion en demi finale face à Helena Suková en deux sets secs. La tchèque échoue largement en finale, sa deuxième après celle perdue en 1984 à l'Open d'Australie.

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames de l'US Open
 Palmarès du simple messieurs de l'US Open
 Palmarès du double dames de l'US Open
 Palmarès du double messieurs de l'US Open
 Palmarès du double mixte de l'US Open
 Saison 1986 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
  Site de l'ATP

1986
US Open
US Open
Tennis aux États-Unis en 1986
Tennis en août 1986
Tennis en septembre 1986